Slovo ferit se používá ve více významech:
 ferit – fáze slitiny železa a uhlíku s kubickou prostorově středěnou strukturou krystalové mřížky
 ferit α – tuhý roztok uhlíku v železe α
 ferit β – tuhý roztok uhlíku v železe α
 ferit δ – tuhý roztok uhlíku v železe δ
 ferit (keramika) – keramický oxid používaný k výrobě permanentních magnetů a jader transformátorů

Externí odkazy